chruściele – rodzina ptaków

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Chruściele – część wsi Wróblewko w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek
 Chruściele – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka 
 Chruściele - część wsi Grochowe w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Chruściele – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk

Zobacz też 
 Chruściel